PZH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Zhob Air Base, Zhob, Pakistan